Charm School steht für:

 Charm School (Album), ein Album der schwedischen Band Roxette
 Charm School (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2005 (Marilyn Hotchkiss Ballroom Dancing & Charm School)
 Charm School (2007), (Niñas mal), mexikanischer Spielfilm
 Charm School (Serie), eine US-amerikanische Fernsehserie